Elektroschock bezeichnet die kurzzeitige und absichtliche Einwirkung von Strom auf einen Organismus. Je nach Zielsetzung und Parametern kann man unterscheiden:

 Einsatz bei Elektroschocktherapien
 sexuelle Stimulation
 schmerzhafte Elektroschocks, die bei der Folter angewendet werden
 Abwehr eines Gegners im Nahbereich auf Armlänge oder auf Distanz mit Elektroimpulswaffe zur Immobilisierung
 Elektroporation: zum Einschleusen von DNA in Zellen
 Anwendung von elektrischer Energie zur Betäubung von Tieren kurz vor der Schlachtung
 Abfischen von Zuchtbecken, siehe Elektrofischerei
 Abwehrmethode am Weidezaun oder Wildschutzzaun
 physikalische Hinrichtung

Siehe auch:
 Stromunfall